Чемпіонат першої ліги України з футболу 1993 року серед жінок — 2-й чемпіонат першої ліги України з футболу, що проводився серед жіночих колективів.

Учасники

Результати змагань

Статистичні дані 
 Протягом чемпіонату було забито 222 м'яча, 116 з яких на рахунку господарів, а 106 — гостей.
 Найпопулярнішим рахунком чемпіонату став рахунок 3:0 (5 матчів).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу серед жінок
 Чемпіонат України з футболу серед жінок: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу серед жінок 1993: вища ліга

Посилання 
 
 
 
 

1993 у футболі
Сезони Першої ліги України з футболу серед жінок
1993 в українському спорті